

Гренвілл — місто, штат Південна Дакота
 Гренвілл — селище, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Гренвіль
 Гранвілл